

Persone 
 Anders Lundqvist (1951) – sciatore svedese
 Anders Lundqvist (1968) – sciatore svedese